Bregno ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bregno (1418–1503), italienischer Bildhauer
 Antonius Bregno (* um 1591; † nach 1640), Kaiserlicher Hofsteinmetzmeister und Bildhauer
 Hieronymus Bregno († 1651), Schweizer Steinmetzmeister und Bildhauer der Renaissance